Dellow est un patronyme pouvant désigner:

Patronyme
 (né en 1951), acteur suédois
David Dellow (né en 1979), triathlète professionnel australien
 (1887-1970), athlète coureur canadien
 (né en 1931), policier et commissaire britannique
 (1914-2013), joueur anglais de football

Homonymie de patronyme